Mylonaki ist der Familienname folgender Personen:

 Anthoula Mylonaki (* 1984), griechische Wasserballspielerin
 Emmanouil Mylonakis (* 1985), griechischer Wasserballspieler
 Ioanna Mylonaki (* 1961), griechische Neogräzistin